Lappodochium är ett släkte av svampar. Lappodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lappodochium